Rakovski (Plovdiv), een stad en gemeente in de Bulgaarse oblast Plovdiv
Rakovski (Razgrad), een dorp in de Bulgaarse oblast Razgrad